Crimp steht für

 eine durch Crimpen hergestellte Verbindung
 Operation Crimp, eine Operation im Vietnamkrieg

Crimp ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Crimp (1944–2019), US-amerikanischer Kunstsoziologe, Kunstkritiker und AIDS-Aktivist
 Martin Crimp (* 1956), britischer Dramatiker